Неста Картер (, род. 11 октября 1985 года) — ямайский легкоатлет, бегун на короткие дистанции, специализируется в беге на 100 метров. Олимпийский чемпион 2012 года в эстафете 4×100 метров в составе сборной Ямайки. Также выиграл олимпийское золото в эстафете в 2008 году, но в 2017 году Картер и вся сборная Ямайки были лишены этой победы после перепроверки допинг-пробы Картера, которая дала положительный результат.

На чемпионате мира 2011 года в составе сборной Ямайки вместе с Майклом Фрэйтером, Йоханом Блейком и Усэйном Болтом установил мировой рекорд в эстафете 4×100 метров — 37,04 с.

На чемпионате мира 2012 года в помещении стал серебряным призёром на дистанции 60 метров, показав результат — 6,54.

На летних олимпийских играх 2012 года в Лондоне в составе сборной Ямайки вместе с Майклом Фрэйтером, Йоханом Блейком и Усэйном Болтом установил мировой рекорд в эстафете 4×100 метров — 36,84 с.

Серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров 2004 года в эстафете 4×100 метров. Стал бронзовым призёром и победителем  чемпионат мира по лёгкой атлетике 2013 в беге на 100 м с результатом 9,95 и в эстафете 4*100 метров в составе сборной Ямайки с результатом 37,36.

Достижения 
Бриллиантовая лига
2010:  Qatar Athletic Super Grand Prix – 9,88
2010:  Memorial Van Damme – 9,85
2011:  Prefontaine Classic – 9,92
2011:  Aviva British Grand Prix – 9,93
2011:  Herculis – 9,90
2011:  London Grand Prix – 10,01
2011:  Memorial Van Damme – 9,89
2012:  Shanghai Golden Grand Prix – 10,16
2012:  London Grand Prix – 10,13
2012:  DN Galan – 10,06
2012:  Athletissima – 9,95
2012:  Weltklasse Zürich – 9,95
2012:  Memorial Van Damme – 9,96
2013:  Qatar Athletic Super Grand Prix – 9,99
2013:  Sainsbury’s Grand Prix – 9,99
2013:  London Grand Prix – 9,99
2013:  Memorial Van Damme – 9,94
2014:  Shanghai Golden Grand Prix – 10,12
2014:  Golden Gala – 10,02
2014:  Adidas Grand Prix – 10,09
2014:  Glasgow Grand Prix – 9,98
2014:  DN Galan – 9,96

Личные рекорды 
 100 метров — 9,78
 200 метров — 20,25
 60 метров — 6,49
 50 метров — 5,67

Допинговый скандал 
В июне 2016 года стало известно что после перепроверки анализов Олимпиады 2008 года 
в допинг-пробе спортсмена было обнаружено запрещенное вещество метилгексанамин .

МОК лишил сборную Ямайки, в том числе Усэйна Болта, золотых медалей Олимпиады 2008 в Пекине за победу в мужской эстафете 4×100 метров после того как выяснилось, что повторный анализ проб Неста Картера выявил следы запрещённого препарата метилгексанамина.

Примечания

Ссылки 
 

Чемпионы мира по лёгкой атлетике
Олимпийские чемпионы от Ямайки
Олимпийские чемпионы по лёгкой атлетике
Чемпионы летних Олимпийских игр 2012 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2008 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года
Бегуны на короткие дистанции Ямайки
Обладатели действующих мировых рекордов в лёгкой атлетике